Виктор Грузинский:
 Грузинский, Виктор Борисович (род. 1988) — российский гандболист, правый полусредний.
 Грузинский, Виктор Владимирович (1933—1997) — белорусский физик, лауреат Ленинской премии.